Nause ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Nause (1903–1943), deutscher sozialdemokratischer Widerstandskämpfer
 Gudrun Nause (1940–2018), deutsche DFD-Funktionärin, MdV
 Helmut Nause (* 1955), deutscher Jurist
 Reto Nause (* 1971), Schweizer Politiker